Sozibius är ett släkte av mångfotingar. Sozibius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkrypare
Sozibius